CRK, sigle composé des trois lettres C, R et K, peut faire référence à :
 Croix-Rouge - Rode Kruis, la Croix-Rouge de Belgique dont CRK est le sigle bilingue français/néerlandais.

CRK est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Clark'', de Luçon, Philippines, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports